Jiří Prskavec kan avse flera personer:

 Jiří Prskavec (kanotist född 1972)
Jiří Prskavec (kanotist född 1993)